Magistralni put M19 steht für:

 eine Straße in Bosnien und Herzegowina, siehe M19 (Bosnien und Herzegowina)
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M19 (Serbien)